И́стра — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в одноимённом городе Московской области.

Платформа построена в 1900-х годах, названа по одноимённому городу Истра (до 1930 года — Воскресенск). 

Пассажирская платформа островная, прямая, оборудована турникетами. Вход на платформу со стороны железнодорожного переезда. Платформа относится к 7 тарифной зоне. Имеет выход на улицу Ленина, Воскресенскую пл., и ул. Юбилейная. На Воскресенской площади находится автостанция Истра, с которой отходят автобусы по всему району.
Время движения от Рижского вокзала 1 час 14 минут.

Общественный транспорт 

Около станции находятся конечные остановки автобусов и маршрутных такси, а также стоянка такси

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписания электропоездов — на Яндекс.Расписаниях.

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра